Коган, Михаил:
 Коган, Михаил Аронович (1946—2021) — советский и российский балетмейстер.
 Коган, Михаил Борисович (1893—1951)— врач, профессор, проходивший по «Делу врачей» вместе с братом Б. Б. Коганом.
 Коган, Михаил Иосифович (род. 1947) — уролог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, проректор по научной работе Ростовского государственного медицинского университета.
 Коган, Михаил Наумович (1925—2011) — доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ЦАГИ, основатель советской школы по кинетической теории газов.
 Коган, Михаил Саулович (1898—1942) — советский шахматный историк и литератор.